Потапиха:
 Потапиха — деревня в Харовском районе Вологодской области, Михайловское сельское поселение.
 Потапиха — деревня в Харовском районе Вологодской области, Шапшинское сельское поселение.
 Потапиха — посёлок в Сенгилеевском районе Ульяновской области.
 Потапиха — урочище, Красноярский край, координаты 55°18' с. ш. 90°26' в. д..
 Потапиха — урочище, Архангельская область, координаты 64°24' с. ш. 42°33' в. д..
 Потапиха — река, Кемеровская область, координаты 54°35' с. ш. 87°35' в. д..
 Потапиха — река, Пермский край, координаты 59°19' с. ш. 56°25' в. д..

Примечания

См. также 
 Потопиха
 Поташиха